Чемпионат мира по горному бегу разыгрывается ежегодно, начиная с 1985 года

Чемпионаты

Россияне — победители чемпионата мира 
В 2002 году чемпионкой мира стала Светлана Демиденко (Арзамас).

Ссылки 
 Campionati del mondo di corsa in montagna World Trophy (1985—2008)/World Championships (2009 on): Results

Мероприятия, регулярно проводимые с 1985 года
Горный бег
Горный бег